Bizánc, Bizánci vagy Keletrómai Birodalom
 Bizánc (város), Isztambul régi neve
 Bizánc, Herczeg Ferenc háromfelvonásos színműve
 Bizánc, Selmeczi György operája
 Bizánc (1965) magyar dokumentumfilm, rendező: Banovich Tamás
 Bizánc (1996, Byzantine Millennium) japán ismeretterjesztő filmsorozat, rendező: Saito Naoko